Вюрцбургский () — относящийся к городу Вюрцбургу, Германия.

 Мегингауд Вюрцбургский (ум. 794) — второй епископ Вюрцбургский (754—769), святой католической церкви.
 Бруно Вюрцбургский (ок. 1005—1045) — епископ Вюрцбурга (1034—1045); автор толкований к Библии и на Символ веры; святой католической церкви.
  — епископ Вюрцбурга (1125—1146).

См. также